KNHB Gold Cup 2017/18 (mannen)
 KNHB Gold Cup 2017/18 (vrouwen)